

Cinema 
Sparrow – film del 1926 diretto da William Beaudine
Sparrow – film del 2008 diretto da Johnnie To
Sparrow – film del 2010 diretto da Shaun Troke
Jack Sparrow – protagonista della serie cinematografica Pirati dei Caraibi

Geografia 
Sparrow Lake – lago nell'Ontario

Letteratura 
The Sparrow – romanzo di Mary Doria Russell
Passero (Sparrow) – personaggio dei fumetti Amalgam Comics

Musica 
Sparrow Records – etichetta discografica
Sparrow Quartet – gruppo musicale statunitense
Sparrow - singolo di Emeli Sandé

Persone 
 Matt Sparrow – calciatore inglese
 Rory Sparrow – ex cestista statunitense
 Alex Sparrow – pseudonimo di Aleksej Vorob'ëv, cantante e attore russo